Archer (slovensko lokostrelec) je lahko:
 Archer (tankovski lovec)
 HMS Archer - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 HMAS Archer - plovilo/a Kraljeve avstralske vojne mornarice
 Archer, Radom - Archer, Radom - Podjetje na Poljskem, ki proizvaja orožje.